

Банне — озеро в Башкортостані
 Банне — село, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Банне — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Банне — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область

Банне — муніципалітет, регіон Шампань-Арденни, департамент Марна
 Банне — муніципалітет, регіон Гранд-Ест, департамент Мозель
 Банне — муніципалітет, регіон Центр-Долина Луари, департамент Шер